Plagne (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern.
 La Plagne, een skioord in de Alpen

 Plagne (Ain)
 Plagne (Haute-Garonne)